Odernheim ist der Name mehrerer Ortschaften:
Odernheim am Glan ist eine Ortsgemeinde in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan im Landkreis Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz (Deutschland)
Gau-Odernheim, bis 1896 nur Odernheim, ist eine Ortsgemeinde in der Verbandsgemeinde Alzey-Land im Landkreis Alzey-Worms in Rheinland-Pfalz (Deutschland)